Il doppio del torneo di tennis Indian Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Juan Gisbert e Manuel Orantes che hanno battuto in finale Anand Amritraj e Vijay Amritraj 1-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Juan Gisbert /  Manuel Orantes (Campioni)

 Anand Amritraj /  Vijay Amritraj (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Indian Open 1975